Мангубі ― караїмське прізвище. У перекладі ― «виходець з Мангупа». Також існують подвійні варіанти: Іртлач-Мангубі, Коген-Мангубі, Мангубі-Баккал, Мангубі-Карт, Мангубі-Шергін, Мангубі-Черкес.

Відомі носії 

 Мангубі Давид Берахович (1841―1900) ― засновник тютюнової фабрики «Саатчі й Мангубі» в Санкт-Петербурзі (1868); після його смерті фабрикою керував його брат ― спадковий почесний громадянин Шабетай Борухович Мангубі (Іртлач), батько співачки С. Ш. Іртлач.
 Мангубі Марина Анатоліївна (нар. 1966) ― американська художниця.
 Мангубі Мойсей Семенович (1859―1922) ― інженер шляхів сполучення, дійсний статський радник.
 Мангубі (в заміжжі Ісакович) Рахіль Семенівна (1866―бл. 1930) ― громадська діячка і благодійниця.
 Мангубі Соломон Сімович (1870―1924) ― один з чинів Окремого корпусу прикордонної варти Російської імперії.
 Мангубі-Черкес Катерина Олександрівна (уроджена Кудреватова, 1906―1999) ― мемуаристка.
Караїмські прізвища